Plaats in Indonesië
 Tambi (Watukumpul), een plaats in het onderdistrict Watukumpul, in het regentschap Pemalang in de provincie Midden-Java
 Tambi (Kejajar), een plaats in het bestuurlijke gebied Wonosobo in de provincie Midden-Java
 Tambi (Sliyeg), een plaats in het bestuurlijke gebied Indramayu in de provincie West-Java